Guillarmod ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Jacot-Guillarmod (1868–1925), Schweizer Topograph
 Jules Jacot-Guillarmod (1868–1925), Schweizer Arzt, Alpinist, Expeditionsbergsteiger, Autor und Fotograf